Forbes River ist der Name folgender Flüsse:

 Forbes River (Hastings River), Nebenfluss des Hastings River in New South Wales, Australien
 Forbes River (Neuseeland), Nebenfluss des Havelock River in Neuseeland